Trois-Ponts est une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans le Sud de la province de Liège
 Les Trois-Ponts est un des Quartiers de Marseille.
Un trois-ponts est un type de navire de guerre portant 3 batteries de canons superposées